Окте́т ( — восемь):
 Первые восемь строк сонета
 Группа из восьми человек или предметов
 Октет — музыкальный ансамбль, состоящий из 8 человек, а также произведение для такого ансамбля.
 В информатике:
 Октет (информатика) — 8 бит (иначе: байт)
 (крайне редко) 3-битовое значение
 В химии: 8-электронная оболочка, см. правило октета

Музыкальные коллективы
Поэзия